The Invisible Power – film del 1914 diretto da George Melford
 The Invisible Power – film del 1921 diretto da Frank Lloyd